Метропо́ль (від  — «мати-місто», «головне місто»):
 «Метрополь» — готель у центрі Москви, збудований у 1899—1905 р.р.
 «Метрополь» — радянський самвидавівський альманах
 Метрополь — село в Україні, в Новотроїцькому районі Херсонської області

Див. також 
 Метрополія
 Метрополіс (значення)